Матьяж Микац (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер. Тренер ФИДЕ.

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Словении 2001 г. (разделил 1—2 места с А. Гросаром и уступил по дополнительным показателям). Участник большого дележа 2-го места в чемпионате Словении 2004 г.

В составе клуба «Ljubljanski SK Iskra» победитель командного чемпионата Словении 1990 г., серебряный призёр командного чемпионата Словении 1995 г., бронзовый призёр командного чемпионата Словении 1994 г.

В составе сборной Словении участник шахматной олимпиады 2002 г. (выступал за 3-ю команду), командного чемпионата Европы среди железнодорожников 2000 г., матча со сборной Хорватии 2004 г.

Победитель международного турнира в Будапеште 1994 г. Победитель опен-турнира в Финкенштайне (1993 г.). Призёр опен-турниров в Ашахе.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Матьяжа Микаца на шахматных олимпиадах
 Выступления Матьяжа Микаца в Кубках европейских клубов

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам